Il doppio dell'ATP Volvo International 1991 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Jeff Brown e Scott Melville erano i detentori del titolo ma si sono ritirati nella finale contro Petr Korda and Wally Masur.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (quarti di finale)
 Luke Jensen /  Laurie Warder (secondo turno)
 Omar Camporese /  Goran Ivanišević (quarti di finale)
 Jim Grabb /  Mark Kratzmann (secondo turno)

 Javier Frana /  Leonardo Lavalle (secondo turno) 
 Jeff Brown /  Scott Melville (finale) 
 Charles Beckman /  Paul Haarhuis (semifinali) 
 Petr Korda /  Wally Masur (campiones)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

ATP Volvo International 1991
ATP Tour 1991